Attention au départ, single du groupe français Les Enfoirés sorti en 2013 ;
 Attention au départ !, film français de Benjamin Euvrard sorti en 2021.